Ягнёнок:

 Ягнёнок — детёныш овцы.
 «Ягнёнок» — название фильмов:
 «Ягнёнок» — фильм 1915 года.
 «Ягнёнок» — фильм 2014 года.

См. также 
 Ягнятина
 Ягнятин
 Ягнёнок в пасти осетра — сатирический роман Аркадия Романова.